Torch River est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, municipalité rurale de la Saskatchewan
Torch River, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Shellbrook-Torch River, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme